Volkert ist ein deutscher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Volkert ist eine Nebenform von Volkhard, gebildet aus althochdeutsch folc „Volk“ und harti „hart, stark“.

Namensträger

Vorname 
 Volkert Kraeft (* 1941), deutscher Schauspieler

Familienname 
 Cynthia A. Volkert (* 1960), deutsche Physikerin
 Daniel Volkert (um 1677–1761), auch: Völckert, deutscher Glasmaler sowie Formschneider in Glas und Holz
 Georg Volkert (1945–2020), deutscher Fußballspieler
 Heinz Peter Volkert (1933–2013), deutscher Landespolitiker (CDU)
 Karl Volkert (1868–1929), österreichischer Politiker
 Klaus Volkert (* 1942), deutscher Gewerkschafter und Betriebsrat
 Klaus Volkert (Mathematiker), deutscher Mathematikdidaktiker und Mathematikhistoriker
 Leonhard Volkert (1887–1964), deutscher Landrat
 Stephan Volkert (* 1971), deutscher Ruderer
 Walter Volkert (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Volkert (1928–2020), deutscher Historiker

Siehe auch 
 Folkert
 Volkhart
 Volkhard

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname